

Sigle 
 UE – Unione europea
 UE – Universale Economica, collana libraria della casa editrice Feltrinelli
 UE – User Equipment, equipaggiamento utente nella telefonia UMTS

Codici 
 UE – codice ISO 3166-2:GH della regione Nordorientale (Ghana)

Hobby e sport 
 UE (o Urbex) – abbreviazioni dell'attività di "esplorazione urbana" (Urban Exploration)
 UE – abbreviazione di Unió Esportiva (catalano) nella denominazione di squadre sportive

Altro 
 UE – targa automobilistica di Uelzen (Germania)
 UE – targa automobilistica di Užice (Serbia)

Altri progetti